Univerza v Berlinu je lahko:
 Humboldtova univerza v Berlinu
 Univerza umetnosti v Berlinu
 Svobodna univerza v Berlinu
 Tehniška univerza v Berlinu